Curaçá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Curaçá (ort), Bahia, 
 Curaçá (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar